Fairbanks este un nume propriu, care se poate referi la

Localități din Statele Unite ale Americii 

 Fairbanks, statul ;
 Fairbanks, statul ;
 Fairbanks, statul ;
 Fairbanks, statul ;
 Fairbanks, statul ;
 Fairbanks, statul ;
 Fairbanks, statul ;
 Fairbanks, statul ;
 Fairbanks, statul ;
 Fairbanks, statul ;
 Fairbanks, statul ;

Nume de familie 

 Charles W. Fairbanks (1852 – 1918), al 26-lea vicepreședinte al Statelor Unite ale Americii;
 Chuck Fairbanks (* 1933), antrenor nord-american
 Douglas Fairbanks junior (1909 – 2000), actor nord-american
 Douglas Fairbanks senior (1883 – 1939), actor, producător de filme, regizor nord-american

Vezi și 

 Fairbanks Morse
 Fairbanks, Alaska
 Fairbank (dezambiguizare)
 Fairbanks (dezambiguizare)

Nume proprii